Бауэрс () — английская фамилия. Известные носители:
 Бауэрс, Генри (1883—1912) — лейтенант Королевского военно-морского флота Индии, полярный исследователь.
 Бауэрс, Джек (1908—1970) — английский футболист.
 Бауэрс, Дэвид — кинорежиссёр.